Sławik:
 Henryk Sławik
 Mateusz Sławik
 Wiesław Sławik